Hallonsten är ett namn som burits av bland andra

 Gösta Hallonsten (född 1949), professor i teologi
 Sven Hallonsten (1942–2020), bibliotekarie och redaktör
 Tomas Hallonsten (född 1974), jazzmusiker

Svenska efternamn